Про́бковый ште́мпель () — собирательный термин для обозначения почтовых штемпелей, изготовленных из пробки.

Описание 
Для пробковых штемпелей характерны жирные размазанные оттиски из-за того, что переносимое штемпелем на почтовую марку большое количество штемпельной краски сильно замасливало и порой даже разрушало её.

История 
Пробковые штемпели часто использовались в классический период почтовых марок (XIX век), прежде всего в США, Канаде и других странах американского континента, в британских колониях, включая Мыс Доброй Надежды. Позднее штемпели этого вида практически перестали применяться.

Ниже описаны некоторые наиболее известные примеры употребления пробковых штемпелей в истории почты.

США 
Когда в США в 1847 году были выпущены первые почтовые марки, почтмейстеры должны были обезображивать их на пересылаемой корреспонденции, чтобы предотвратить их повторное использование. При этом то, как это будет сделано, было оставлено на усмотрение почтмейстеров. Зачастую почтовые служащие использовали всё, что было под рукой, к примеру ручки и ручные штампы  («Оплачено»), оставшиеся ещё с домарочных времён.

В некоторых почтовых отделениях для этих целей стали применять пробки от бутылок, окунув их в краску. Пробки решали задачу, но при этом зачастую закрашивали всё изображение на марке, затрудняя проверку номинала марки. Тогда почтовики начали вырезать желобок посередине поверхности пробки, из-за чего на оттиске получалось два полукруга. Затем стали вырезать два пересекающихся желобка (своеобразный четырёхсегментный «торт»), а затем ещё два, образуя восьмисегментный «торт». Потом стали дополнительно вырезать выемки по краю, чтобы ещё больше осветлить отпечаток штемпеля.

Такой процесс вырезания вызвал творческий порыв у работников почты по всей стране, и вскоре появились тысячи разнообразных рисунков, от щитов до черепов, от звёздочек, геометрических фигур, животных, растений до чертей с трезубцем. Наиболее обычными в дизайне пробковых штемпелей были рисунки в виде вариаций изображения креста или розы. Однако всех обошло почтовое отделение в Уотербери (штат Коннектикут), которое изготовляло новые штемпели на каждый праздник и по каждому поводу. К примеру, штемпель «Бегущий цыплёнок Уотербери» («Waterbury Running Chicken»), вероятно, изображающий индейку, поскольку он появился незадолго перед Днём благодарения 1869 года, применялся всего лишь несколько дней и в наши дни является наиболее ценным из всех штемпелей XIX века. За конверты с этим пробковым штемпелем платят очень высокую цену.

Благодаря этому явлению, в американской филателии сложился специальный термин для пробковых штемпелей —  («фигурные штемпели»), отражающий художественный характер их дизайна. Эти штемпели часто применялись для гашения крупноформатных знаков почтовой оплаты (например, газетных марок).

Эпоха пробковых штемпелей закончилась в 1890-е годы, когда Департамент почты США () издало новые правила, устанавливающие стандарт в отношении формы почтовых штемпелей.

С тех пор пробковые штемпели изучаются и категоризуются специалистами. Многие их типы довольно распространены и недороги, тогда как другие представляют собой раритеты. Ещё не все из них были выявлены: регулярно появляются оттиски ранее не известных штемпелей.

Канада 
Пробковые штемпели Канады известны благодаря художественности их рисунков.

Германия 
Во время Первой мировой войны и послевоенной инфляции в Германии, Данциге и Мемельской области оттиски пробковых штемпелей ставились на почтовых посылках и массовой корреспонденции.

См. также 
 Почтовые марки США
 Почтовый штемпель

Примечания

Литература 
 Cole J. M. Cancellations of the Banknote Era 1870—1894. — 1995. — 357 p. («Гашения эпохи Американской банкнотной компании. 1870—1894»).
 Gilman K. L. The New Herst-Sampson Catalog: A Guide to 19th Century United States Postmarks and Cancellations. — 1989. — 218 p.
 Herst H., Jr., Sampson. 19th Century Fancy Cancels. («Пробковые штемпели XIX века»).
 1947, 1st edition, cloth, by M. Zareski, edn. of 300.
 1951, 2nd edition, cloth, by H. Herst, Jr. and M. Zareski.
 1963, 3rd edition, cloth, by H. Herst, Jr. and Sampson.
 1972, 4th edition, Billig Handbook, Vol. 33, by H. Herst, Jr. and Sampson.
 Skinner H. C., Eno A. United States Cancellations 1845—1869. — 1980. — 362 p. («Гашения США. 1845—1869»).

Ссылки 

 «Mr. Fancy Cancel», a dealer with many pictures and background info
 Fancy cancels of Worcester
 James Lee column on fancy cancels
 Cork Cancellations of the Cape of Good Hope
 Waterbury Cancels: Postmaster John W. Hill
 Fancy Cancels

Почтовые штемпели